Édouard Mignan (1884-1969), organiste et compositeur français
 Stéphane Le Mignan (né en 1974), entraîneur de football français, ancien joueur amateur

Pseudonyme
 Mignan, un des noms de plume de Théodore Bachelet (1820-1879)

Nom de plume